Васил Радославов може да се отнася за:
 Васил Радославов (1854-1929) – български политик, министър-председател (1886–1887 и 1913–1918)
 Васил Радославов (1897-1944) – български политик, министър на железниците, пощите и телеграфите (1942-1943)
 Васил Радославов (1908-1969) – български скулптор, създал паметници през 1950-те години